Сальвирола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 933 человека (2008 г.), плотность населения составляет 133 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 26010. Телефонный код — 0373.

Покровителями коммуны почитаются святой апостол Пётр и святой Антоний Великий.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики